Шаховськи́й () — російське прізвище. Жіноча форма — Шаховська.
Відомі носії
 Шаховські — російський князівський рід.
 Шаховський Олександр Олександрович
 Шаховський Олексій Іванович
 Шаховський Семен Михайлович
 Шаховський Сергій Володимирович

Шаховська
 Шаховська Варвара Михайлівна